Jimmy Armfield (1935-2018), footballeur anglais
 Maxwell Armfield (1881–1972), artiste anglais
  (1955-), directeur australien de théâtre, de film et d'opéra

Homonymie de patronyme